

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 12 podstawowych

 Wiktorowo – część wsi Nowy Jasiniec w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Wiktorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Wiktorowo – część wsi Ruda w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Wiktorowo – część wsi Godziszewy w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Wiktorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Wiktorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Wiktorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Wiktorowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Wiktorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Wiktorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała 
 Wiktorowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo 
 Wiktorowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie 
 Wiktorowo – część wsi Kamionna w woj. wielkopolskim,w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Wiktorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk 
 Wiktorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn 
 Wiktorowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Wiktorowo – część wsi Witowo w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Inne 
 Wiktorowo – wieś na Litwie, w gminie solecznickiej
 Wiktorowo – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Wiktorów
 Zakole-Wiktorowo